El nombre de Matilde Muñoz puede referirse a:

 Matilde Muñoz Barbieri, escritora española (1895-1954)
 Matilde Muñoz Sampedro, actriz española (1900-1969)
 Matilde Muñoz Castañeda, contorsionista y empresaria circense (c. 1961).